София 2009 (M-Tel Masters) — 5-й международный шахматный турнир, проходивший в Софии с 13 по 23 мая.

 Категория: 21-я (средний рейтинг 2755,33)
 Главный судья: Joaquin Espejo (Испания)
 Судья: Панайотис Николопулос (Panaqiotis Nikolopoulos) (Греция).
 Место проведения: Напротив национального театра имени Ивана Вазова в стеклянном павильоне.
 Призовой фонд: 300 000 евро.

Регламент 
 Контроль времени: 90 минут на 40 ходов, потом 1 час до конца партии.
Игрокам запрещается разговаривать во время игры между собой и предлагать ничью. Главный судья может только в трёх случаях засчитать партию ничейной:
 троекратное повторение
 вечный шах
 теоретически ничейная позиция
При дележе мест, действуют следующие критерии:
 большее количество побед
 результат личной встречи
 коэффициент Бергера
 если первое место делят двое участников и по дополнительным критериям нельзя выяснить победителя, между ниму будет сыгран матч из двух партий по 15 минут с добавлением 3 секунд на каждый ход. При ничейном исходе — матч из двух партий по 5 минут с добавлением 3 секунд на каждый ход. При дележе — последняя партия с контролем: 6 минут для белых и 4 для чёрных. Для победы в турнире белым нужна победа, черным хватит и ничьи.
 если первое место делят более чем два участника, места будут присуждаться в соответствии ранее приведённым критериям

Участники турнира

Движение по турам

Таблица

Ссылки 
 M-Tel Masters 2009
 M-Tel 2009 Masters — ChessPro

София (шахматный турнир)
Май 2009 года
2009 год в шахматах